Земетчино — название населённых пунктов в России:

 Земетчино — посёлок городского типа в Пензенской области, административный центр Земетчинского района.
 Земетчино — село в Бондарском районе Тамбовской области.
 Земетчино — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.